Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 144-es, továbbá -es, 144A és 144É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 144-es busz (Budapest)
 144-es busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt
 144A busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt
 144É busz (Budapest, 1977–2005)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2003–2007)megszűnt